Acomb ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Acomb (* 1949), ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler

Acomb  ist der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:
 Acomb (Northumberland)
 Acomb (North Yorkshire)